Grad u Danskoj:
 Viborg, grad u regiji Središnji Jutland

Grad u Rusiji:
 Viborg (Lenjingradska oblast, Rusija), grad u Lenjingradskoj oblasti

Općina u Danskoj:
 Viborg (općina), općina u regiji Središnji Jutland